Amethyst bezeichnet:

 ein Mineral, siehe Amethyst
 einen Fluss im US-Bundesstaat Massachusetts, siehe Amethyst Brook
 eine Comicfigur von DC Comics, siehe Amethyst, Princess of Gemworld
 ein Flusskreuzfahrtschiff, siehe DCS Amethyst
 mehrere Schiffe der britischen Royal Navy, siehe HMS Amethyst

Siehe auch:

 Amethyst Creek
 Amethyst Mountain